Salut steht für: 
 allgemein eine Gruß- und Abschiedsformel
 einen militärischen Gruß
 eine militärische Ehrenbezeugung, siehe Salutschuss
 ein pyrotechnischer Effekt, siehe Feuerwerkskörper
 ein russischer Hersteller von Flugzeugtriebwerken, siehe Moskauer Motorenwerk Salut
 eine andere Schreibweise des sowjetischen Raumstationstyps Saljut

Salut ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:
 Emili Salut i Payà (1918–1982), katalanischer Komponist und Trompeter
 Jean Salut (* 1943), französischer Rugby-Union-Spieler
 Santa Salut (* 1998), katalanische Rapperin 

Siehe auch:
 Präsidialsalut